L'acronyme Ircam peut désigner deux organismes :
 l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique ;
 l’Institut royal de la culture amazighe au Maroc.

Un autre organisme est désigné par un acronyme proche :
 l’Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments (l’Iracm ou IRACM), dont la mission est de sensibiliser le grand public et les autorités aux dangers que représente la contrefaçon de médicaments.